Bellin je priimek več oseb:
 Charles-Alphonse Bellin dit Blin, francoski general
 Jacques-Nicolas Bellin, francoski znanstvenik
 Jana Bellin, češko-britanska šahistka